Bernd Sebastian Kamps (* 1. Januar 1954 in Wuppertal-Beyenburg) ist ein deutscher Arzt.

Werdegang 

Kamps studierte in Köln. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher medizinischer Lehrbücher (HIV.NET, HIV Medicine, SARS Reference, Influenza Report) und Sprachlehrbücher (Französisch zwischen den Hügeln der Venus und den Lenden Adonis).

1998 gründete Kamps zusammen mit seinem Bruder Stephan den medizinischen Internet-Literaturservice Amedeo. Amedeo ist ein kostenloser englischsprachiger Literaturdienst für Medizin und hatte Anfang 2008 nach eigenen Angaben mehr als 120.000 Abonnenten.

Inzwischen betreibt Bernd Sebastian Kamps mehrere Webportale rund um medizinische Themen. 2006 rief er den „Amedeo Textbook Award“ ins Leben, um Autoren zu belohnen, die medizinische Lehrbücher als kostenlose PDF-Dokumente im Internet anbieten. 2007 folgte der „Amedeo Prize“.

Bibliographie (Auswahl) 

 2012 – Paris by Kamps
 2012 – Amedeo Smart (Englisch)
 2011 – The Flying Publisher Guides
 2010 – The Word Brain (Englisch)
 2009 – Hepatology 2009 (Englisch)
 2008 – HIV.NET 2008, 16. Auflage
 2007 – HIV Medicine (Englisch)
 2006 – Influenza Report (Englisch)
 2005 – Operation Opernball
 2005 – Free Medical Information (Englisch)
 2003 – SARS Reference (Englisch)
 Polyphonia: Decamore: zehn Reden über die Liebe. Steinhäuser, Wuppertal 1994, ISBN 3-924774-21-8.
 1991 – Italienisch zwischen den Hügeln der Venus und den Lenden Adonis'
 1991 – Französisch zwischen den Hügeln der Venus und den Lenden Adonis'
 1985 – Gabriele Dias – oder die erträgliche Schwere der Schuld
 1984 – Spanisch für Mollis & Müslis
 1983 – Italienisch für Mollis & Müslis
 1983 – Französisch für Mollis & Müslis

Weblinks 
 
 Internetpräsenz von Bernd Kamps (englisch)
 Paris by Kamps – Guide and photography project (englisch)

Mediziner (20. Jahrhundert)
Autor
Deutscher
Geboren 1954
Mann